Billiton steht für
 Belitung, eine Insel Indonesiens
 ehemaliger Unternehmensname eines Rohstoffkonzern, siehe BHP Group